Shantz ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Shantz (1927–1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bobby Shantz (* 1925), US-amerikanischer Baseballspieler
 David Shantz (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Homer L. Shantz (1876–1958), US-amerikanischer Botaniker
 Jeff Shantz (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Lorne Hugh Shantz (* 1920), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Schantz